В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Ordina Open 2003, який проходив в рамках Туру WTA 2003, Кім Клейстерс здобула титул, у фіналі перемігши Жустін Енен-Арденн, яка знялась за рахунку 6(4)-7, 3-0.

Сіяні гравчині 

  Кім Клейстерс (переможниця)
  Жустін Енен-Арденн (фінал)
  Амелі Моресмо (2-ге коло)
  Олена Дементьєва (чвертьфінал)

 Надія Петрова (півфінал)
 Ірода Туляганова (чвертьфінал)
 Ешлі Гарклроуд (1-ше коло)
 Катарина Среботнік (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Rosmalen Grass Court Championships